Edouard Kutter  (1887-1978) – fotografo lussemburghese
 Edouard Kutter (1934) – fotografo lussemburghese